Białek – polskie nazwisko

Geografia 

 Białek – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice
 Białek – góra w Masywie Śnieżnika w Sudetach

Zoologia 
 białek – zwyczajowa nazwa ślimaków z rodzaju Carychium
 białek malutki
 białek wysmukły